Tyler (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Tyler (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Tyler (Australië), een historisch merk van motorfietsen
 Tyler (Londen), een historisch merk van motorfietsen
 Tyler (Toadies), een nummer van de Toadies
 John Tyler, Amerikaans president 
 Torbjörn Tyler, Zweeds botanicus